Парни:
 Па́рни — деревня в Маловишерском районе Новгородской области России
 Парни — американский фильм 1996 года с Вайноной Райдер в главной роли

Фамилия
 Парни, Эварист (1753—1814) — французский поэт

См. также 
 Парни Бакасси
 Парни из Баку
 Парни музкоманды
 Парни не плачут
 Парни побоку
 Парни со стволами
 Парни с мётлами
 Парни с пушками
 Парни что надо
 Парни и куколки
 Парнис (значения)
 Мец-Парни